Канина (Canina; Kanina) може да се отнася за:
 Гай Клавдий Канина, римски консул 285 и 273 пр.н.е., цензор 270 пр.н.е.
 Канина (река), река в България
 Канина, средновековна крепост в южна Албания
 Канина (Албания), село в южна Албания
 Канина (Македония), село до Битоля в Македония
 Канина (Чехия), село близо до Мелник в Чехия
 Канина (Полша), село близо до Лиманова в Южна Полша
 Kanina khas, град в Индия
 Canina Nera, червен сорт грозде от Емилия-Романя и Тоскана, Италия
 Caninae, вид рози
 Rosa canina, шипка, вид диворастяща роза
 Viola canina, вид теменуга
 Agrostis canina, вид трева
 Corallus caninus, вид боа (змия) по Амазонка
 Луиджи Канина (1795—1856), италиански архитект и археолог